150. længdegrad kan henvise til:

 150. vestlige længdekreds
 150. østlige længdekreds